Террористические акты в Лондоне:

 Теракт в Лондоне (1994) — 2 взрыва, произошедших 26 июля 1994 года в Лондоне, 20 раненых. 

 Взрывы в Лондоне (2005) — произведены 7 июля 2005 года в Лондонском метрополитене, 52 погибших.
 Теракт на Вестминстерском мосту в Лондоне (2017) — произошёл 22 марта 2017 года на Вестминстерском мосту рядом со зданием британского парламента, 6 погибших (включая 1 террориста).
 Теракт в Лондоне (2017, июнь) — произошёл 3 июня 2017 года в южной части центрального Лондона, 8 погибших.
 Теракт на Вестминстерском мосту в Лондоне (2019) — произошёл 28 ноября 2019 года на Вестминстерском мосту рядом со зданием британского парламента, 3 погибших (включая террориста) и несколько раненых.

Примечания